Villarsia är ett släkte av vattenklöverväxter. Villarsia ingår i familjen vattenklöverväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vattenklöverväxter
Villarsia